Herbert Westermark – szwedzki lekarz i żeglarz
 Nils Westermark – szwedzki radiolog i żeglarz

Zobacz też 
 Objaw Westermarka
 Edvard Westermarck
 Efekt Westermarcka